Le qualificazioni del singolare  del RCA Championships 2004 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo RCA Championships  2004 prevedevano 48 partecipanti di cui 6 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Alex Bogomolov, Jr. (ultimo turno)
 Jan Hernych (ultimo turno)
 Glenn Weiner (secondo turno)
 Todd Reid (Qualificato)
 Julien Jeanpierre (ultimo turno)
 Noam Okun (Qualificato)

 Michel Kratochvil (Qualificato)
 Marco Chiudinelli (ultimo turno)
 Sébastien de Chaunac (Qualificato)
 Rik De Voest (Qualificato)
 Brian Vahaly (Qualificato)
 Brian Vahaly (secondo turno)

Qualificati 

 Brian Vahaly
 Michel Kratochvil
 Sébastien de Chaunac

 Todd Reid
 Rik De Voest
 Noam Okun

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 

RCA Championships 2004